Улгили — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Улгили — село в Аксуском районе Алматинской области.
 Улгили — село в Казыгуртском районе Южно-Казахстанской области.